Indonesië
 Leuwidamar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Leuwidamar (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam